Seagull steht für:
 Seagull Books, Verlag in Kalkutta
 Seagull Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Supermarine Seagull
 Curtiss SOC Seagull
 Seagull Camera, chinesischer Kamerahersteller
 Tianjin Seagull, chinesischer Uhrenproduzent
 Seagull, eine Gitarrenmarke der kanadischen Firma Godin (Gitarrenhersteller)
 Eagle Seagull, US-amerikanische Band 

Siehe auch:
 Seagull Monument
 Seagull Rock
 A Flock of Seagulls
 Jonathan Livingston Seagull